Mapai est un nom désignant :
 un parti politique israélien.
 une ville du Mozambique.